Vigen steht für:
 Vigen (Sänger), iranischer Popsänger
 Vigevano, Stadt in der Provinz Pavia, Italien
 Vigen-Kliffs, Kliffs im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Le Vigen steht für:
 Le Vigen, Gemeinde im Département Haute-Vienne in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich

Siehe auch:
 Terje Vigen, schwedisches Filmdrama und dessen Hauptfigur
 Vygen
 Wiegen